Allocrangonyx är ett släkte av kräftdjur. Allocrangonyx ingår i familjen Allocrangonyctidae. 

Allocrangonyx är enda släktet i familjen Allocrangonyctidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Allocrangonyx